Слешер — жанр кіно та відеоігор акцентований на фізичному знищенні за допомогою холодної зброї

 Слешер — кіноіндустрія
 Слешер — відеоігри